Synagoga w Kandawie (łot. Kandavas sinagoga) – bóżnica zbudowana w 1880 roku w Kandawie w Kurlandii. 

Powstała w 1880 roku przy ul. Wielkiej (Liela iela 33), w 1937 roku przeszła rekonstrukcję. 

Kandawa